A 2007-es GP2-szezon április 14-én, Bahreinben vette kezdetét és szeptember 30-án Valenciában végződött. A versenyzők bajnokságát a német Timo Glock nyerte, míg a csapatok versenyében az iSport International nyert.

Versenyzők, csapatok

Szezon előtti tesztek

Versenynaptár

Végeredmény

Források

További információk 

 A bajnokság hivatalos honlapja

2007